Füchse steht für:

 Echte Füchse, Gattungsgruppe aus der Familie der Hunde
 Füchse (Franz Marc), Gemälde (1913)
 Füchse (Lied) von Absolute Beginners und Samy Deluxe (1998)

Namensbestandteil:
 Füchse Berlin, Handball
 Füchse Berlin Reinickendorf, Sportverein
 Füchse Duisburg, Eishockey
 Lausitzer Füchse, Eishockey
 Füchse Heusenstamm, siehe Rugby-Klub Heusenstamm

Die Füchse steht für:
 Die Füchse, britische Krimiserie (1975–1978)

Siehe auch:
 Fuchs (Begriffsklärung)